Przedmieście Lwowskie – historycznia dzielnica Lublina (ob. Kalinowszczyzna)
  Przedmieście Lwowskie – historycznia dzielnica Zamościa